Pontoppidan är ett danskt efternamn som är latiniserad form av Broby. Översatt från latin betyder det "från den lilla brobyn". Flera danska personligheter har burit efternamnet:

 Christian Pontoppidan (1696–1765), dansk präst
 Clara Pontoppidan (1883–1975), dansk skådespelare
 
 
 Knud Pontoppidan (1853–1916), dansk läkare
 Ludvig Pontoppidan (1648–1706), dansk präst
 Morten Pontoppidan (1851–1931), dansk präst

Danska efternamn